Črnja Luka je zaselak na sjevernoj obali Korčule, primorski dio naselja Blato. Nalazi se 7 km sjeverozapadno od Blata te 39 km zapadno od grada Korčule. U Črnoj Luci nalaze se samo stjenovite plaže.

Izvori 

Korčula